Mistrzostwa Świata w Snookerze na Sześciu Czerwonych 2023 – dwunasta edycja mistrzostw świata w snookerze na sześciu czerwonych, która została rozegrana w dniach 6-11 marca 2023 w Thammasat University Convention Centre w Bangkoku (Tajlandia). 

Mistrzostwa miały zostać pierwotnie rozegrane w 2022 lecz przełożono je na marzec 2023.

Nagrody 
W turnieju za zajęcie danego miejsca przewidziano następujące nagrody finansowe:
 Zwycięzca:: 4 500 000 batów
 Finalista: 1 300 000 batów
 Półfinał: 795 000 batów
 Ćwierćfinał: 385 000 batów
 Ostatnia 16: 155 000 batów
 Faza grupowa (3 miejsce): 80 000 batów
 Faza grupowa (4 miejsce): 55 000 batóœ

  Pula nagród: 11 000 000 batów

Rezultaty

Faza grupowa

Grupa A 

 Ding Junhui 5–2 Stephen Maguire
 Zhang Anda  5–2 Mink Nutcharut
 Zhang Anda  5–2 Stephen Maguire
 Ding Junhui 5–2 Mink Nutcharut
 Zhang Anda  5–0 Ding Junhui
 Stephen Maguire 5–0 Mink Nutcharut

Grupa B 

 Thepchaiya Un-Nooh 5–0 Jimmy White
 Tom Ford 5–1 Zhou Yuelong
 Zhou Yuelong 5–1 Jimmy White
 Thepchaiya Un-Nooh 5–3 Tom Ford
 Thepchaiya Un-Nooh 5–2 Zhou Yuelong
 Jimmy White 5–3 Tom Ford

Grupa C 

 John Higgins 5–2 Ken Doherty
 Hossein Vafaei 5–2 Poramin Danjirakul
 Hossein Vafaei 5–1 John Higgins
 Pormin Danjirakul 5–3 Ken Doherty
 John Higgins 5–0 Poramin Danjirakul
 Hossein Vafaei 5–1 Ken Doherty

Grupa D 

 Judd Trump 5–0 Ricky Walden
 Ma Hai Long 5–3 Kritsanut Lertsattayathorn
 Judd Trump 5–4 Kritsanut Lertsattayathorn
 Ricky Walden 5–1 Ma Hailong
 Judd Trump 5–4 Ma Hailong
 Ricky Walden 5–4 Kritsanut Lertsattayathorn

Grupa E 

 Robert Milkins 5–2 Matthew Selt
 Chris Wakelin 5–4 Dechawat Poomjaeng
 Chris Wakelin 5–4 Matthew Selt
 Dechawat Poomjaeng 5–0 Robert Milkins
 Chris Wakelin 5–3 Robert Milkins
 Matthew Selt 5–3 Dechawat Poomjaeng

Grupa F 

 Joe Perry 5–1 Mark Williams 
 Andres Petrov  5–3 Sunny Akani
 Mark Williams 5–4 Sunny Akani
 Joe Perry 5–3 Andres Petrov
 Mark Williams 5–2 Andres Petrov
 Joe Perry 5–3 Sunny Akani

Grupa G 

 Noppon Saengkham 5–4 Jordan Brown 
 Stuart Bingham  5–1 Mahoud El Hareedy
 Stuart Bingham 5–2 Jordan Brown
 Noppon Saengkham 5–1 Mahoud El Hareedy
 Jordan Brown 5–2 Mahoud El Hareedy
 Stuart Bingham 5–1 Noppon Saengkham

Grupa H 

 Ronnie O'Sullivan 5–3 Jimmy Robertson 
 James Wattana  5–1 Stan Moody
 Ronnie O'Sullivan 5–2 Stan Moody
 James Wattana  5–4 Jimmy Robertson
 Jimmy Robertson 5–2 Stan Moody
 Ronnie O'Sullivan 5–2 James Wattana

Runda finałowa

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze na sześciu czerwonych
Sport w Bangkoku
2023 w Tajlandii
2023 w snookerze